Ramsberg ist der Name oder Namensbestandteil mehrerer Ortschaften/Ortsteile. Ihn führen:

 in Deutschland
 Ramsberg (Heiligenberg), Ortsteil der Gemeinde Heiligenberg, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Burg Ramsberg (Donzdorf), Ortsteil der Stadt Donzdorf, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Ramsberg am Brombachsee, Dorf im Markt Pleinfeld, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Ramsberg (Lüdenscheid), Stadtteil von Lüdenscheid, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Ramsberg (Schöppingen), Weiler in Schöppingen, Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen

 Ramsberg (Gemeinde Ramsau), Katastralgemeinde und Ortsteil von Ramsau im Zillertal, Bezirk Schwaz, Tirol

 Ramsberg, Ortschaft in der Gemeinde Lindesberg, Schweden

 Ramsberg (Turbenthal), Dorf Ramsberg in der Gemeinde Turbenthal, Kanton Zürich, Schweiz

Ramsberg ist der Name mehrerer Burgen:

 Der Burg Ramsberg (Donzdorf) im Landkreis Göppingen in Baden-Württemberg
 Der Burg Ramsberg (Großschönach) im Bodenseekreis in Baden-Württemberg

Ramsberg ist der Name folgender Berge:
 ein etwa 435 Meter hoher Berg im Gladenbacher Bergland, siehe Burg Hohensolms 
 Ramsberg (Schöppingen), 92,1 Meter hoher Berg westlich Schöppingens im Münsterland
 ein 320 Meter hoher Aussichtspunkt bei Laubach im Landkreis Gießen

Ramsberg ist der Familienname folgender Personen:
 Lubbert von Ramsberg, Domherr und Offizial in Münster
 Rotger von Ramsberg, Domherr in Münster